Danner peut faire référence à :

Patronymie 
 Blythe Danner (1943), une actrice américaine,
 Christian Danner (1958-), un pilote automobile de Formule 1 allemand,
 Henri Adolphe Danner (1807-1870), général français,
 Hugo Danner,
 Joel Buchanan Danner (1804-1885),
 Mark Danner,
 Michelle Danner
 Pat Danner (1934-),
 Richard Danner,
 Mary Wineberg née Mary Danner (1980), une athlète américaine.

Toponymie 
 Danner, une localité dans l'Oregon aux États-Unis,

Homonymie de patronyme